Cangas est un toponyme espagnol qui peut faire référence à :

Toponyme 
 Cangas de Onís : une commune de la communauté autonome des Asturies
 Cangas del Narcea : une commune de la communauté autonome des Asturies 
 Cangas ou Cangas do Morrazo, est une commune de la comarque O Morrazo, dans la province de Pontevedra en Galice

Personnalité
  ou Xohan de Cangas ou Johán de Cangas ou Joan de Cangas, un troubadour galicien du , probablemente originaire de la zone de O Morrazo et un des auteurs des cantigas.